Eine Bruchkante kann sein:
 eine Abbruchkante im Gelände
 der sog. Stoffbruch, eine Falte, die beim Zusammenlegen von Tuch entsteht